Mardi gras eller Mardis Gras kan syfta på:

 Fettisdagen – tisdagen efter fastlagssöndagen
 Mardi gras i New Orleans – en karneval i New Orleans, Louisiana
 Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras – en Pridefestival i Sydney, Australien
 Mardi Gras (musikalbum) – ett musikalbum från 1972 av Creedence Clearwater Revival
 Mardi gras (målning) – en målning av Paul Cézanne